Нгава-Тибетсько-Цянська автономна префектура (; ) — адміністративна одиниця другого рівня у складі провінції Сичуань, КНР. Центр префектури — місто Баркам.

Префектура межує з провінцією Цинхай на півночі.

Адміністративний поділ 
Префектура поділяється на 1 місто і 12 повітів:

Примітки